Ben Wallace kan henvise til

 Ben Wallace (basketballspiller), en amerikansk basketballspiller
 Ben Wallace (politiker), en britisk konservativ politiker og forsvarminister (fra 2019) i Storbritannien